Karl Thäter ist der Name folgender Personen:

* Karl Thäter (Zoologe) (1886–1946), deutscher Zoologe
 Karl Thäter (Admiral) (1886–1962), deutscher Vizeadmiral